Donnersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Donnersdorf, Gemeinde im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Donnersdorf (Gemeinde Halbenrain), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark